Monocelididae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Monocelididae i ordningen Proseriata, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Proseriata, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Monocelididae 172 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Monocelididae